Macon County er navnet på 6 counties i USA:

 Macon County, Alabama
 Macon County, Georgia
 Der er to filmtitler, som også referere til Macon County, Georgia:
 Macon County Line (1974)
 Return to Macon County (1975)
 Macon County, Illinois
 Macon County, Missouri
 Macon County, North Carolina
 Macon County, Tennessee